Hasnaoui ist der Name vn:

 Maher Hasnaoui (* 1989), tunesischer Radrennfahrer
 Nadia Hasnaoui (* 1963), norwegische Fernsehmoderatorin